Kessels ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Kessels (* 1954), niederländische Schriftstellerin
 Mathieu Kessels (1784–1836), niederländischer Bildhauer
 Ursula Kessels (* 1969), deutsche Psychologin

Siehe auch:
 Kessel